Las Vertientes puede referirse a:

Lugares 
En Argentina
 Las Vertientes, localidad y municipio de la provincia de Córdoba.
 Las Vertientes, localidad y comisión municipal de la provincia de San Luis.

En Chile
 Las Vertientes, localidad de la comuna de San José de Maipo, en la Región Metropolitana de Santiago.

En España
 Las Vertientes, localidad del municipio de Cúllar, en la provincia de Granada.

Otros 
 Las Vertientes, estación ferroviaria situada en la localidad homónima, en la provincia de Córdoba (Argentina).